Беову́льф:

 Беовульф — англосаксонская эпическая поэма.
 Беовульф — главный герой поэмы, король данов.
 «Беовульф» — фантастический фильм 1999 года, переложение поэмы.
 «Беовульф» — фантастическая драма 2007 года режиссёра Роберта Земекиса, совмещающая в себе анимацию и живых актёров.
 «Беовульф» — британский телесериал 2016 года.
 Beowulf — видеоигра по мотивам фильма Роберта Земекиса.
 Beowulf — компьютерная технология.
 (38086) Беовульф — небольшой околоземный астероид из группы аполлонов, характеризующийся очень вытянутой орбитой.
 .50 Beowulf — крупнокалиберный оружейный патрон, разработанный компанией Alexander Arms.
 Beowulf — прежнее название группы Crimson Glory.

См. также 
 «Беовульф: Анимированный эпос» — мультипликационный фильм российско-британско-американского производства.
 «Беовульф и Грендель» — фильм канадского режиссёра Стурлы Гуннарссона (исландца по происхождению), снятый в 2005 году.